Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 1979 de l’Open d'Australie qui est disputé du 24 décembre 1979 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Seulement classée au 68e rang mondial, Barbara Jordan remporte la compétition face à Sharon Walsh en finale. Comme l'année précédente, l'édition est boudée par les meilleures joueuses mondiales (aucune des dix meilleures n'a fait le déplacement). Jordan décroche à cette occasion son  du Grand Chelem et le  de sa carrière sur le circuit WTA.

Sur la route de son succès, Barbara Jordan élimine notamment en deux manches l'une des favorites de l'épreuve, Hana Mandlikova, en quart de finale.

En demi-finale, les deux protagonistes avaient respectivement battu Renáta Tomanová et Mary Sawyer.

Parcours

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1979
Australie Simple dames
Tennis en Australie en 1979
Tennis en Australie en 1980
Tennis en décembre 1979
Tennis en janvier 1980